Местечко — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Бычихинского сельсовета.

Находится в 3 км к востоку от посёлка Езерище на берегу озера Езерище.

Ссылки 
 Деревня Местечко.
 Карта N-36-01. Масштаб 1:200000.

Примечания 

Населённые пункты Городокского района (Витебская область)